Los gonfotéridos (Gomphotheriidae) son una familia extinta de proboscídeos, emparentados con los elefantes actuales, que vivieron entre el Mioceno y el Holoceno, hace entre 12 millones hasta hace unos 10 000 años. Algunos géneros vivieron en partes de Eurasia, Beringia, Norteamérica y, siguiendo al Gran Intercambio Biótico Americano, alcanzaron Suramérica. Hace unos 5 millones de años empezaron a ser gradualmente reemplazados por los elefantes modernos, pero los últimos géneros de esta familia, procedentes de Suramérica como el género Cuvieronius no se extinguieron hasta hace unos 9100 años antes del presente, y se han datado restos del género Stegomastodon tan recientemente como hace 6060 antes del presente procedentes del Valle del Magdalena, Colombia. Los gonfotéridos también sobrevivieron en México y Centroamérica hasta el final del Pleistoceno.

Algunos géneros de esta familia, junto a los de la familia Mammutidae, son conocidos comúnmente como mastodontes.

Taxonomía 
Tanto el género Gomphotherium como la familia Gomphotheriidae fueron establecidos por el zoólogo alemán Karl Hermann Konrad Burmeister (1807-1892) en 1837. 

En 1933 el célebre explorador Frederick Russell Burnham definió Serbelodon burnhami (posteriormente Amebelodon burnhami).

La sistemática y filogenia de los gonfotéridos no son claros y el grupo de hecho podría ser un grado parafilético — es decir, puede no incluir a todos los descendientes conocidos de su ancestro común. El género Gnathabelodon es frecuentemente situado en su propia familia, los Gnathabelodontidae, y Archaeobelodon, Protanancus, Amebelodon, Platybelodon y Serbelodon son reagrupados a veces en una familia separada, los Amebelodontidae. Los géneros Anancus, Tetralophodon y Paratetralophodon son situados por algunos autores entre los gonfotéridos, mientras que otros los consideran como próximos a Elephantidae en su propia familia, Anancidae.

Anatomía 
Los gonfotéridos eran diferentes a los elefantes en su estructura dental, particularmente en las superficies masticadoras de sus molares. Varias especies tenían hasta cuatro colmillos, y sus huesos faciales y nasales retraídos han llevado a los paleontólogos a pensar que poseían trompas muy similares a la de los elefantes modernos. Los antepasados de los gonfotéridos, como Phiomia, tenían ambas mandíbulas alargadas, con colmillos relativamente cortos. A partir de aquí parecen haberse originado dos linajes. Uno incluye a animales como Anancus, que desarrollaron la mandíbula corta típica de los elefantes actuales, mientras que el otro, incluyendo a Platybelodon, desarrolló en cambio una mandíbula inferior como una alargada "pala" y acortó su mandíbula superior.

Fósiles 
El 25 de marzo del 2008 se encontró una escápula de gonfotérido en el sitio paleontológico de Pilauco Bajo, en la ciudad de Osorno, Chile. Se estima que data de 12 500 años atrás, aproximadamente. 

El 5 de noviembre de 2008, en las cercanías de la ciudad de Valdivia, fue encontrada una quijada casi completa de un gonfotérido. El hallazgo fue realizado por lugareños en la ribera del río Collilelfu. La pieza, un maxilar inferior, de gran tamaño y peso, según científicos de la Universidad Austral de Chile correspondería a la especie Stegomastodon platensis.

En enero del 2011, en el sitio arqueológico de El Fin del Mundo en Sonora, México, se encontraron restos de un gonfotérido junto a una punta clovis; es la primera vez que se encuentran restos clovis asociados con dicha especie.

Géneros 
 Amebelodon 
 Anancus 
 Archaeobelodon 
 Cuvieronius 
 Eubelodon 
 Gnathabelodon 
 Gomphotherium 
 Haplomastodon 
 Notiomastodon 
 Paratetralophodon
 Platybelodon 
 Protanancus
 Rhynchotherium 
 Serbelodon 
 Sinomastodon 
 Stegomastodon 
 Tetralophodon

Filogenia 
Cladograma según Alberdi y colaboradores en 2007:

Cladograma según Mothé y colaboradores en 2016:

Referencias

Enlaces externos 
 Gonfoterio 

 
Familias de mamíferos